Тра́кторная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Тракторная улица — улица в городе Барановичи.
 4-я Тракторная улица — улица в Витебске.
 Тракторная улица — улица в Гомеле.
 Тракторная улица — улица в Гродно.
 Тракторная улица — улица в Могилёве.
 Тракторная улица — улица в городе Сморгони.
 Тракторная улица — улица в городе Толочине.
 Тракторная улица — прежнее название улицы Азгура в Минске.

Казахстан 
 Тракторная улица — улица в Атырау.
 Тракторная улица — улица в Уральске.
 Тракторная улица — улица в Усть-Каменогорске.

Россия 
 Тракторная улица — улица в Астрахани.
 Тракторная улица — улица в городе Брянске.
 Тракторная улица — улица в Вельске.
 Тракторная улица — улица в селе Витязеве муниципального образования город-курорт Анапа.
 Тракторная улица — улица во Владимире.
 Тракторная улица — улица в Волгограде.
 Тракторная улица — улица в городе Воронеже.
 Тракторная улица — улица в городе Иванове.
 Тракторная улица — улица в Ижевске.
 Тракторная улица — улица в селе Ильинке Хабаровского края.
 В городе Казани:
 1-я Тракторная улица.
 2-я Тракторная улица.
 3-я Тракторная улица.
 4-я Тракторная улица.
 Тракторная улица — улица в городе Калуге.
 Тракторная улица — улица в Кемерове.
 Тракторная улица — улица в Лысьве.
 Тракторная улица — улица в Новокузнецке.
 Тракторная улица — улица в Новосибирске.
 Тракторная улица — улица в Оренбурге.
 Тракторная улица — улица в Перми.
 Тракторная улица — улица в Раменском.
 Тракторная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Тракторная улица — улица в посёлке Рощине Ленинградской области.
 Тракторная улица — улица в городе Рыбинске.
 Тракторная улица — улица в городе Рязани.
 Тракторная улица — улица в городе Самаре. 
 Тракторная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Тракторная улица — улица в Саратове.
 Тракторная улица — улица в Северске.
 Тракторная улица — улица в Старом Осколе.
 Тракторная улица — Твери.
 Тракторная улица — улица в посёлке Фрянове Московской области.
 Тракторная улица — улица в Чебоксарах.
 В посёлке Челюскинском Московской области:
 1-я Тракторная улица.
 2-я Тракторная улица.
 Тракторная улица — улица в Энгельсе.

Украина 
 Тракторная улица — улица в Василькове.
 Тракторная улица — улица в Горловке.
 Тракторная улица — улица в Днепре.
 Тракторная улица — улица в городе Запорожье.
 Тракторная улица — улица в Лубнах.
 Тракторная улица — улица в Луганске.
 Тракторная улица — улица в городе Макеевке.
 Тракторная улица — улица в Мариуполе.
 Тракторная улица — улица в Одессе.
 Тракторная улица — улица в Харькове.
 Тракторная улица — улица в Херсоне.
 Тракторная улица — улица в Чернигове.

См. также 
 Тракторный переулок (Стрельна)